Fabbiani ist der Familienname folgender Personen:
 Cristian Fabbiani (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Emil Fabbiani Kleinmond (1851–1915), deutscher Sänger
Óscar Fabbiani (* 1950), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fabbiano